Uggianesi – abitanti di Uggiano Montefusco
Uggianesi – abitanti di Uggiano la Chiesa